Franjo Dugan je osebno ime več znanih Hrvatov:

 Franjo Dugan (1874 - 1948), hrvaški skladatelj
 Franjo Dugan (1901 - 1934), hrvaški skladatelj